Скорняков — фамилия:
 Скорняковы — дворянский род.
 Скорняков, Александр Николаевич (1854—?) — Георгиевский кавалер; генерал-лейтенант; 9 октября 1917.
 Скорняков, Виктор Николаевич (1904—1966) — советский инженер, основатель и первый директор Пензенского часового завода.
 Скорняков, Георгий Васильевич (Род. 1929) — советский и российский физик.
 Скорняков, Иосиф Константинович — Георгиевский кавалер; полковник; 30 июня 1917.
 Скорняков, Константин Васильевич (1902—1959) — советский военный деятель, генерал-лейтенант танковых войск (1944).
 Скорняков, Николай Ефимович (1907—1969) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Скорняков, Роман (род. 1976) — узбекский фигурист-одиночник.
 Скорняков, Сергей Александрович (1916—1988) — лётчик-истребитель, полковник, Герой Советского Союза.
 Нельсон-Скорняков, Фёдор Борисович (1897—1956) — советский учёный, специалист в области фильтрации через земляные сооружения.

См. также 
 Скорняков-Писарев, Григорий Григорьевич